Помпеја може да се односи на:

 Помпеја, антички град
 Помпеја (сестра Страбона), римска племкиња
 Помпеја Сула, римска племкиња
 Помпеја (филм из 2014)